Влади́мир Никола́евич Дени́сов () — советский, российский токарь; Герой Социалистического Труда (1984).

Биография 
Родился 21 марта 1944 года в селе Ташла в семье рабочего. С 14 лет работал учеником токаря на авиационном заводе, затем — токарем 3 разряда на заводе «Узбексельмаш» (Ташкент); одновременно учился в вечерней школе. С 1961 года — токарь на Оренбургском машиностроительном заводе.

Срочную службу в Советской армии проходил на полигоне Байконур (1963—1965).

С 1965 года работал на Оренбургском машиностроительном заводе (токарем, токарем-универсалом высшей категории; с 1981 — бригадиром).

В 1984 году В. Н. Денисову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 2013 года являлся членом Совета старейшин при губернаторе Оренбургской области.

Умер в Оренбурге 7 марта 2020 года.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (5.6.1978)
 Герой Социалистического Труда (орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот»; 26.12.1984) — за проявленную трудовую доблесть и достижение выдающихся успехов в выполнении заданий пятилетки и социалистических обязательств
 медали, в том числе «За трудовую доблесть» (26.4.1971).

Комментарии

Примечания

Литература 
 Россовский В. П.,  Денисов Владимир Николаевич, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 
 
 

Токари
Рабочие СССР